La porta dei sogni – film del 1955 diretto da Angelo D'Alessandro
La porta dei sogni (Toys in the Attic) – film del 1963 diretto da George Roy Hill
 La porta dei sogni – programma televisivo condotto da Mara Venier